The Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 The Temple (Georgia), ID-Nr. 82002420
 The Temple (Maine), ID-Nr. 75000119
 The Temple (Ohio), ID-Nr. 74001455

Siehe auch:
 Der Tempel (Lovecraft) (Originaltitel The Temple), Erzählung von H. P. Lovecraft